Het seizoen 2011/2012 van AGOVV Apeldoorn was het negende jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Apeldoorn. De club kwam uit in de Eerste Divisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Onder leiding van trainer-coach Hans van Arum, opvolger van de naar Helmond Sport vertrokken Hans de Koning, eindigde AGOVV op de zeventiende en voorlaatste plaats in de eindrangschikking. Van Arum werd bijgestaan door oud-profvoetballers Marco Heering en Dick Kooijman.

In het bekertoernooi verloor de club in de tweede ronde in De Kuip met 4-0 van eredivisionist Feyenoord door treffers van Sekou Cissé, Karim El Ahmadi, Otman Bakkal en Anass Achahbar. Topscorer van AGOVV werd de Tsjechische aanvaller Vojtěch Schulmeister met acht treffers in veertien competitieduels.

Clubgegevens

Raad van Commissarissen
 Voorzitter: Ad van der Molen
 Algemene zaken: Wim van Elswijk
 Commerciële zaken: Rik Klinkhamer
 Technische en juridische zaken: Dolf Wille
 Adviseur: René Boon
 Adviseur: Frans Hulshof

Directie
 Algemeen directeur: Ad van der Molen
 Technisch directeur: Intern

Technische staf
 Hoofdtrainer: Hans van Arum
 Assistent-trainer: Marco Heering
 Verzorger: Jan Haze
 Keeperstrainer: Stefan Postma
 Teammanager: Theo van den Hul

Transfers

Aangetrokken 2011/2012

Vertrokken 2011/2012

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

KNVB-beker

Statistieken

Voetnoten

 2011/12
Nederlandse voetbalclub 2011/12